Vasek Pospisil era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare a questa edizione.

In finale Jeffrey John Wolf ha sconfitto Stefan Kozlov con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Steve Johnson (primo turno)
  Denis Kudla (secondo turno)
  Tennys Sandgren (primo turno, ritirato)
  Daniel Altmaier (secondo turno)

  Tarō Daniel (quarti di finale) 
  Mitchell Krueger (primo turno)
  Emilio Gómez (quarti di finale) 
  Jason Jung (primo turno)

Qualificati 

  Sasi Kumar Mukund (primo turno)
  Dayne Kelly (secondo turno)

  Shintaro Mochizuki (primo turno) 
  Donald Young (primo turno)

Lucky loser 

  Aidan McHugh (secondo turno)

  Nick Chappell (primo turno)

Wildcard 

  Aleksandar Kovacevic (semifinale)
  Jordan Sauer (primo turno)

  Christopher Bulus (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Las Vegas Tennis Open 2021